Drennen ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Drennen (Pennsylvania)
 Drennen (West Virginia)
 Drennon Springs (Kentucky)

Siehe auch: Drennan